Барбара Поттер і Шерон Волш були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф.

Коде-Кільш і Пфафф виграли титул, перемігши у фіналі Розмарі Касалс і Венді Тернбулл з рахунком 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (1-ше коло)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of California Doubles Draw 

Bank of the West Classic
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983